I Circles End sono una progressive rock band norvegese, attiva dal 1994.

Formazione 
Omar Emanuel Johnsen - lead guitar
Trond H. Lunden - rhythm guitar
Jarle E. Pettersen - drums
Patrick Wilder - bass
Audun Halland - keyboards
Jon Trygve Olsen - saxophone

Collegamenti esterni